Regionalne nogometne lige su predstavljala 4. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ u sezoni 1983./84. Regionalna liga Slavonije i Baranje je bila podijeljena u dvije skupine: Podravsku (Sjever) i Posavsku (Jug). Pobjednici grupa bi u narednoj sezoni igrali u Hrvatskoj republičkoj nogometnoj ligi - grupa "Istok", dok su posljednjeplasirani ispadali u Međuopćinske lige.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Bilješke 
NK Hajduk Mirko Mirkovci je kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 
 
 Vinkovački list #1655
 Željko Kovač, "Povijest nogometa od NK Jedinstvo do HNK Đakovo Croatia 1962. – 2016.", Đakovo 2017., 
  

1983-84
1983-84 Jug
Slavonija